

Patronyme
 Clément Baloup, (1978- ), est un auteur de bande dessinée et illustrateur français.
 Dominique Baloup est un joueur français de rugby à XIII

Homonymie
Homonymie de patronyme